L'arrondissement de Neckar-Odenwald est un arrondissement  ("Landkreis" en allemand) de Bade-Wurtemberg  (Allemagne) situé dans le district ("Regierungsbezirk" en allemand) de Karlsruhe et l'aire urbaine Rhin-Neckar. 
Son chef-lieu est Mosbach.

Le Altkreis Buchen, autrefois appartenant au diocèse de Mayence, a été marquée par la Contre-Réforme à un centre de la dévotion à Marie. Le blason de l'arrondissement, comprise la roue de Mayence en argent sur un fond rouge.

Tableau Général des Communes 

Neckar-Odenwald